2 miejscowości w Polsce:
 Dębe Małe – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Latowicz
 Dębe Małe – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Jadów